Human Touch – album di Bruce Springsteen del 1992
Human Touch – singolo di Bruce Springsteen estratto dall'album omonimo 
Human Touch – singolo di Rick Springfield estratto dall'album Living in Oz nel 1983